Galam peut désigner :
 le royaume de Galam, un ancien royaume du Sénégal,
 Galam, un village du Cameroun dans la commune de Gobo,
 Serge Galam, un physicien français.